Tůň nebo Tůně má více významů:

 tůň (nebo tůně) – malá přirozená nebo i uměle vytvořená nádržka stojaté vody, často se nacházející v nivách řek či potoků
 Tůně – malá vesnice, část města Nechanice v okrese Hradec Králové
 Tůně (potok) – potok, který vzniká u obce Velký Třebešov a teče paralelně s Úpou mezi Českou Skalicí a Jaroměří

 Součást názvu přírodního útvaru nebo přírodní památky

 Babinecká tůň – pozůstatek bývalých slepých ramen Labe u Přerova nad Labem
 Byšická tůň – mrtvé říční rameno Labe mezi Starou Boleslaví a Lysou nad Labem u vesnice Byšičky
 Černá tůň – tůň v místě dřívějšího toku Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem u vesnice Císařská Kuchyně
 Dráchovské tůně – skupina tůní v nivě Lužnice mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí u obce Dráchov
 Hrbáčkovy tůně – součást přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně ve středním Polabí 
 Kolínské tůně – přírodní památka severozápadně od obce Tři Dvory a východně od města Kolín na slepém rameni Labe
 Komořanské a modřanské tůně – přírodní památka na pravém břehu Vltavy v pražských čtvrtích Modřany a Komořany
 Mansfeldova tůň – tůň v místě dřívějšího toku Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem východně od vesnice Císařská Kuchyně
 Podhradská tůň – přírodní památka asi 3 km jihozápadně od Bakova nad Jizerou
 Procházková tůň – staré říční rameno v místě dřívějšího toku Labe severovýchodně od Sedlčánek
 Rájecká tůň – přírodní památka v Brně v katastrálním území Brněnské Ivanovice
 Tůně u Hajské – přírodní památka v okrese Strakonice u vesnice Hajská
 Tůň u Hrobic – přírodní památka severozápadně od obce Dříteč
 Tůň u Kostelan – přírodní památka jihovýchodně od obce Kostelany nad Moravou

 Tůň u Neratova – malá vodní plocha na západním okraji obce Neratov
 Tůně u Špačků – přírodní památka u řeky Malše na jižním okraji Českých Budějovic 
 Vodní tůň – přírodní památka u obce Borohrádek v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vrbenská tůň – přírodní památka v okrese České Budějovice jižně od vesnice Bavorovice